MercedesCup 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu MercedesCup rozgrywany w dniach 10–16 czerwca 2019 roku w Stuttgarcie na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 754 540 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Niemczech